Ulica Inżynierska:
 ulica Inżynierska w Warszawie
 ulica Inżynierska we Wrocławiu

Inżynierska